Craon (Mayenne)
 Craon (Vienne)
 Bouchamps-lès-Craon
 Bengy-sur-Craon
 Roberto de Craon